Erxleben steht für:

 Erxleben (Osterburg), Ortsteil der Stadt Osterburg im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Erxleben (Landkreis Börde), Gemeinde im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt
 Schloss Erxleben, Schloss in Erxleben, Landkreis Börde
 Erxleben (Meteorit), ein 1812 nahe dem gleichnamigen Ort im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt niedergegangener Meteorit
 deutscher Name von Bożejewice, Dorf in der Gmina Żnin in Polen

Erxleben ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Erxleben (1814–1887), deutscher Richter und Hochschullehrer

 Charlotte Erxleben (1906–1981), deutsche Gerechte unter den Völkern
 Dorothea Christiane Erxleben (1715–1762), deutsche Ärztin 
 Eberhard Erxleben (1925–2010), deutscher Epigraphiker
 Eckhard Erxleben (* 1944), deutscher Schriftsteller
 Eduard Erxleben (1834–1890), deutscher Jurist und Beamter
 Friedrich Erxleben (1883–1955), deutscher Priester und Widerstandskämpfer
 Günter Erxleben (1909–2005), deutscher Journalist und Verlagsleiter
 Hanni Erxleben (1903–2001), deutsche Biochemikerin

 Johannes Erxleben (1893–1972), deutscher Berufssoldat und Wehrmachtsgeneral
 Joseph Erxleben (1889–1973), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Louis Theodor Erxleben (1833–1894), Bischof von Herrnhut
 Otto von Erxleben (1788–1856), deutscher Major und Gutsbesitzer
 Wolfgang Erxleben (1911–1945), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben
 Elxleben